Pyro – personaggio dell'Universo Marvel
 Pyro – singolo dei Kings of Leon del 2010
 Pyro Studios – azienda di videogiochi spagnola
 Howie Pyro – bassista, chitarrista e musicista statunitense.